Culoptila är ett släkte av nattsländor. Culoptila ingår i familjen stenhusnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenhusnattsländor
Culoptila